Tràiler o remolc, vehicle de càrrega que no disposa de motor
 semi-tràiler, remolc sense eix davanter. Als Estats Units, el terme també s'utilitza per referir-se a la combinació d'un camió i un semi-remolc, un camió articulat.
 Tràiler (promoció) o avanç, curtmetratge publicitari d'una pel·lícula
 Teaser trailer, anglicisme per campanya d'intriga, versió fragmentada de tràiler que pretén crear intriga prèviament al llançament d'un producte